Stephan Görgl (1978) – sciatore austriaco
 Elisabeth Görgl (1981) – sciatrice austriaca